Burnett Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnett Peak (San Luis Obispo County, Kalifornien, 710 m)	
 Burnett Peak (San Luis Obispo County, Kalifornien, 920 m)